Ночь — может означать:

 Ночь — время суток.

Искусство 
 «Ночь» — статуя Микеланджело.
 «Ночь» — стихотворение Егора Летова.
 «Ночь» — книга Эли Визеля.
 «Ночь» — фильм Микеланджело Антониони (1961).
 «Ночь» — картина немецкого художника Макса Бекманна, созданная между 1918 и 1919 годами.

Музыка 
 «Ночь» — альбом группы «Кино» (1986).

См. также 

 Ночи с личным именем
 Ночка
 Ночь длинных ножей
 Ночь Гая Фокса
 Ночь печали
 Ночь предопределения
 Варфоломеевская ночь
 Вальпургиева ночь (значения)
 Долгая ночь
 Огненная ночь
 Полярная ночь
 Хрустальная ночь

 Мифология
 Нюкта/Никта
 Нотт

Прочее
 Ночь и день
 День и ночь

Ночь